Владимир Николаевич Кравченко (7 июля 1947, Херсон, Украинская ССР — 15 декабря 2016, Херсон, Украина) — украинский художник. Специализировался на видах современного и старого Херсона, парусниках, яхтах, портретах херсонцев и изображении скачек и игры в гольф.

Краткая биография 
1974 — принимает участите в областных, республиканских, всесоюзных, зарубежных выставках

1979—1980 — персональные выставки

1988 — член национального союза художников Украины

сентябрь 1991 — Персональная выставка в Сент-Этьен-дю-Рувре (Saint-Étienne-du-Rouvray), Франция

октябрь 1991 — STÖRK GALLERY Руан (Rouen) Франция выставка совместно с польскими художниками

7 Ноября 1992 — Персональная выставка в гольф-клубе PORTE OUVERTE Руан (Rouen) Франция

февраль 1993 — праздник искусств MARTAINVILLE Мартанвиль (Франция) выставка совместно с французскими художниками

1994 — Персональная выставка STÖRK GALLERY Руан (Rouen) Франция

1997 — Персональная выставка в гольф-клубе Champ de Bataille Нибург (Neubourg) Франция

1998 август — Galerie Marc VINCENT Гайон (Gaillon) Франция

1998 Сентябрь — Galerie DECO LOISIRS Руан (Rouen) Франция

1999 июль — Участие в конкурсе на морскую тематику «ROUNE et l’ARMADA» Руан (Rouen) Франция

2000 — персональная выставка STÖRK GALLERY Руан (Rouen) Франция

2000 Июль — Christina Czorpita Gallery Philadelphia, USA

Выставки продажи 

Работы Кравченко регулярно экспонировались в галереях Киева (Центральный художественный салон) и Херсона («Галерея 51», «Колорит»)

Примечания

Литература 
 Кравченко Володимир Миколайович // Митці України: Енциклопедичний довідник. За ред. А. В. Кудрицького. — К.: Укр. енцикл., 1992. — ISBN 5-88500-042-5 — ББК Щ03(4Укр)я2
 Кравченко Володимир Миколайович // Мистецтво України. Біографічний довідник. Упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; За ред. А. В. Кудрицького. — К.: Укр. енцикл., 1997. — С.331; — ISBN 5-88500-026-3 — ББК 85я2-м65

Ссылки 
 Персональная галерея Владимира Кравченко
 Биография на сайте салона «Колорит»
 Страница на сайте Национального Союза Художников Украины

Художники Украины
Художники СССР